Friedrich Hoffmann (1660-1742), médecin et chimiste allemand
 Friedrich Hoffmann (1818-1900), architecte allemand, inventeur du four à feu continu